RKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile R.S. Kerr di Poteau (Stati Uniti)